Paint Rock kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Paint Rock (Alabama)
 Paint Rock (Texas)